Luis Elizondo Lozano (Hidalgo, Nuevo León, 1895 - Monterrey, Nuevo León, 18 de julio de 1981) fue un filántropo. Se dedicó a la actividad empresarial en el sector industrial. Se destacó por su gran compromiso con la sociedad, pues se esforzó por realizar numerosas obras filantrópicas.

Donó fondos para la construcción de varios edificios escolares, entre los cuales se encuentran las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en la Ciudad Universitaria. También proporcionó fondos para la construcción del Historial de la Cruz Roja y del Auditorio Luis Elizondo.

En 1967 instauró el premio “Luis Elizondo”, el cual se otorga anualmente y consiste en medio millón de pesos entregado a instituciones e individuos que se hayan dedicado al desarrollo de labor científica y humanitaria.

Biografía 

Luis Elizondo Lozano nació en Monterrey, N.L. el 25 de agosto de 1895. Sus padres fueron Lorenzo Elizondo Lozano y Genoveva Lozano, vecinos de Hidalgo, N.L., quienes tuvieron cuatro hijos y tres hijas: Encarnación, Luis, Narciso, Rodrigo, Saturnina, conocida como La China, Buenaventura y Tomasita.  

Sus primeros estudios los cursó en Monterrey, en los colegios Bolívar, Porfirio Díaz y en el Instituto Laurens. Para perfeccionar su inglés permaneció dos años en el St. Mary's College en San Antonio, Tx., institución a la que siempre le guardó mucho cariño, así como a su primer profesor, el Hermano Theodore.

En 1919, contrajo matrimonio con Emma Osuna, originaria de Villa del Carmen, N. L. No tuvieron hijos y se dedicaron a compartir sus 37 años de matrimonio, muchas actividades filantrópicas, así como amenos viajes que realizaban juntos, y de los que dejó constancia en sus memorias y en un par de libros.

El 4 de julio de 1943, el Lic. Ricardo Flores de la Rosa, apoderado, amigo y albacea de don Luis, se incorporó como abogado a La Florida, en sustitución del prestigioso abogado Ángel Santos Cervantes. Desde entonces, convivió muy cercanamente con él, tanto en el ámbito de los negocios, como en la activa vida cotidiana de este personaje.

Esta circunstancia le permitió conocerlo muy bien; dice que lo recuerda como una persona muy austera y humanitaria, de una gran generosidad, siempre dispuesto a dar, olvidándose de sus cosas personales. Añade, que nunca cambió su forma de vivir, que no se preocupaba por renovar su guardarropa, a pesar de ser consejero de bancos, y tener que convivir con importantes personalidades, en muy diversos ambientes. De ese menester se ocupaban, motu proprio, el Lic. Flores y después sus sobrinos René y Lorenzo.

El 5 de julio de 1954, como consta en el libro de Actas, don Luis ingresó formalmente como socio de Fomento Moral y Educativo, institución con la que ya colaboraba, pero a la que se unió con gusto, invitado por su sobrino Lorenzo, hijo de su hermano Encarnación. Desde ese momento, contribuyó con los medios económicos necesarios para realizar un mayor número de obras de beneficencia, y los cheques empezaron a ostentar la doble denominación: Fomento Moral y Educativo y Fundación Luis Elizondo, por mutuo acuerdo de las partes.

A su muerte, y por no haber tenido descendencia, don Luis legó todos sus bienes a esa institución, con carácter de heredera universal.

Cuando don Luis y su esposa visitaron el Asilo Municipal que estaba a cargo de su amigo Ricardo Cantú Leal, se entusiasmaron y pensaron que era una buena manera de atender a los ancianos, esas personas que gozaban de la especial predilección en los esposos Elizondo.

Lo que parecía tan fácil, tropezó con el rechazo de quienes serían vecinos del asilo. Tras dos intentos fallidos, don Luis sacó la casta a relucir, y decidió prescindir del apoyo municipal, adquirió, no sólo el terreno para el asilo, sino toda la colonia en donde se ubicaba. Así anexó la colonia La Pastora a Fraccionamientos Urbanos Monterrey (con oficinas en Tapia y Emilio Carranza y luego en Pino Suárez y Treviño).

El 10 de abril de 1954, don Luis y su esposa colocaron la primera piedra, lo que consta en la placa de bronce que se colocó en ese lugar.

En agosto de 1956 se terminó el edificio, y se inauguró sin la presencia de doña Emma, fuente de inspiración de ésta y otras muchas obras, quien había fallecido el 3 de julio de ese mismo año.

Para honrar la memoria de su esposa, don Luis estableció la “Academia de Bellas Artes Emma Osuna de Elizondo”, en un terreno que donó Oscar Elizondo, ubicado en la calle José Calderón, en la colonia Deportivo Obispado.

Don Luis tenía gran confianza en sus sobrinos René y Lorenzo Elizondo, porque conocía su capacidad y ambos habían trabajado con él. Por eso, luego de dejar sus negocios en tan buenas manos, él se dedicó a la construcción y al fomento de obras asistenciales. Noble actitud, que él declara le fue inspirada por su esposa Emma.

Entre otras actividades realizadas por este incansable personaje, se encuentra como se dijo, la autoría de una autobiografía, en 1962, así como los libros Memorias de un viaje a Europa (1958) y Un viaje a Oriente (1981).

Por su labor filantrópica, Luis Elizondo recibió numerosos premios, tales como:

 Paul Harris, el 5 de julio de 1967, otorgado por el Club Rotario de Monterrey, A.C.

+ Henry Dunant, el 22 de noviembre de 1969, otorgado por la Cruz Roja Mexicana

+ Múltiples medallas de oro y diplomas de instituciones públicas y privadas.

Entre los puestos que ocupó Luis Elizondo, destaca el de Presidente Ad-Vitam de varias instituciones, como:

 Fomento Moral y Educativo, A.C. - Fundación Luis Elizondo + Centro de Rehabilitación del Club de Leones, A.C. e Asilo de Ancianos, A.C.

 Fondo de becas del Club de Leones, A.C.

Asimismo, fue Presidente Director de todas sus empresas, miembro directivo de la Cruz Roja y del Patronato Universitario de N.L., miembro activo de diferentes asociaciones y Miembro Honorario Ad-Vitam del Club Sertoma Monterrey. A.C.

Don Luis terminó su vida, tal como había vivido: ¡dando! Pues, al terminar la ceremonia en que donó un camión dotado de escalera telescópica a los bomberos, tuvo que ser trasladado al hospital, en donde falleció días después, el 18 de julio de 1981.

Referencias 

Empresarios de México